Рансі — традиційне каталонське кріплене вино
 Рансі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара